Варакса:
 Варакса, Владислав Алексеевич (род. 2004) — белорусский футболист.
 Варакса, Денис Геннадьевич (род. 1986) — белорусский тайбоксер.